Amerikanische Sprache bezeichnet:
Amerikanisches Englisch, die Form der englischen  Sprache, die mehrheitlich in den Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen wird
Indigene amerikanische Sprachen, die Sprachen der Ureinwohner Amerikas
Sprachen in den Vereinigten Staaten

siehe auch: Amerindisch